22-й чемпионат мира по тхэквондо, который прошёл с 12 по 18 мая 2015 года в Челябинске, Россия.

Местом проведения мировых соревнований стала Ледовая арена «Трактор», где в 2014 году прошёл Чемпионат мира по дзюдо.

Национальную команду России возглавили бронзовые призёры Олимпийских игр в Лондоне Алексей Денисенко и Анастасия Барышникова. Всего на чемпионате мира в Челябинске выступят 16 российских спортсменов: Станислав Денисов (54), Руслан Поисеев (58), Владимир Ким (63), Альберт Гаун (74), Айдемир Шахбанов (80), Владислав Ларин (87), Олег Кузнецов (+87); Мария Смирнова (46), Светлана Игуменова (49), Екатерина Ким (53), Милана Дрямова (57), Дарья Адамьяк (62), Анастасия Гурская (73) и Ольга Иванова (+73).

Освещали чемпионат мира по тхэквондо в Челябинске 250 журналистов из 18 стран мира.

Медальный зачет

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница в Facebook
 Страница в Instagram
 Страница в VK
 Челябинка Ольга Иванова завоевала «бронзу» чемпионата мира по тхэквондо 2015 года

Примечания 

2015
Май 2015 года
Международные спортивные соревнования в Челябинске
Спорт в России в 2015 году
Чемпионаты мира в 2015 году
Чемпионаты мира в России